Die Aradschin chumb 2014/15 war die 23. Spielzeit der zweithöchsten armenischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 5. August 2014 und endete am 3. Juni 2015.

Modus 
Teilnehmer waren die acht Reserveteam der Bardsragujn chumb
Die Mannschaften spielten jeweils viermal gegeneinander. Jedes Team absolvierte somit 28 Spiele. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Spiele und Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2014
Fußballsaison 2014/15